SFI bzw. SFi steht für:
 Santa Fe Institute, privates interdisziplinäres Forschungsinstitut in den USA
 Schweißfachingenieur, siehe Schweißaufsicht#Schweißfachingenieur
 SF info, ein schweizerisches Radio- und TV-Informationsprogramm, heute SRF info
 SiehFern INFO, einen elektronischen Programmführer, siehe Electronic Program Guide#SiehFern INFO (SFI)
 Sigmund-Freud-Institut
 Simple Firmware Interface, ein BIOS für Smartphones und andere MID
 Solar Flux Index, ein Maß für die Radio-Strahlung der Sonne, siehe Solarer Radioflussindex 
 Sustainable Forestry Initiative, eine Nachhaltigkeitsorganisation in den USA und Kanada
 Swiss Finance Institute
 Bahnhof Friedrichsthal (Saar) (DS100-Code)

SFI